Hsi-shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingquan (häradshuvudort), Hubei, 
 Guandu (sockenhuvudort), Guizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar